

Personnalités 

 Angelo Secchi (1818-1878), prêtre italien, astronome ;
 Clément Secchi (né en 2000), nageur français ;
 Dante Secchi (1910-1981), rameur italien ;
 Luciano Secchi (né en 1939), scénariste italien de bande dessinée sous le pseudonyme de Max Bunker ;
 Luigi Secchi (1853-1921), sculpteur italien ;
 Giampietro Secchi (1798-1856), prêtre et érudit italien.

Autres 
 Secchi, cratère lunaire, du nom d'Angelo Secchi ;
 Montes Secchi, montagnes lunaires ;
 (4705) Secchi, astéroïde ;
 Disque Secchi, dispositif de mesure de la transparence de l'eau.